Чудо () — упразднённый посёлок в Альшеевском районе Республики Башкортостан России. Входил в Казанский сельсовет

География 
Располагалась на кромке леса.

Расстояние до:
 районного центра (Раевский):  км.,
 центра сельсовета (Казанка): км.,
 ближайшей железнодорожной станции (Раевка):  км.

Население 

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
ст. 4. Упразднить следующие населенные пункты:

1) в Альшеевском районе:

г) деревню Сеятель Казанского сельсовета;

е) поселок Чудо Казанского сельсовета;

Примечания

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.

Исчезнувшие населённые пункты Альшеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году